Beltenebros (novel·la) (1989), novel·la d'Antonio Muñoz Molina
 Beltenebros (pel·lícula) (1991), la seva adaptació al cinema per Pilar Miró
 Nom posat a Amadís de Gaula per l'ermità que el va portar a la seva ermita a la Penya Pobra. Apareix una referència a aquest fet en la tercera part del llibre primer del Quixot, capítol XV "On es conta la desgraciada aventura que es va topar el Quixot a topar amb uns desangelats yangüesos" on per boca del Quixot diu Cervantes: "I un dells va ser Amadís, quan, dient-se Beltenebros, es va allotjar a la Penya Pobra, ni sé si vuit anys o vuit mesos, que no estic molt bé en el compte: només que ell va estar-hi fent penitència, per no sé quin disgust que li va fer la senyora Oriana".